Discovery poate fi:

 Discovery (album), album din 1979 al trupei Electric Light Orchestra
 Expediția Discovery, Expediția Națională Britanică Antarctică, 1901-1904
 Naveta spațială Discovery

 Canale de televiziune

 Discovery Channel
 Discovery HD
 Discovery Communications
 Discovery Travel & Living
 Discovery World
 Discovery Science
 Discovery Kids